Il treno – romanzo di Georges Simenon del 1961
 Il treno – film drammatico di John Frankenheimer del 1964
 Il treno – film horror di Jeff Kwitny del 1989, secondo sequel di Chi sei? 
 Il treno – canzone di Marco Luberti e Riccardo Cocciante del 1979, incisa da Cocciante nell'album ...E io canto, e pubblicata anche sul 45 giri Io canto/Il treno.
 Il treno – canzone di Vittorio De Scalzi, Nico Di Palo, Gianni Belleno e Ricky Belloni del 1981, incisa dai New Trolls nell'album FS, e pubblicata anche sul 45 giri Là nella casa dell'angelo/Il treno.